Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2013 si è disputato dal 19 marzo all'8 aprile 2013, data della finale al Georgia Dome di Atlanta. È stata la 75ª edizione della manifestazione; il successo è andato alla University of Louisville.

Luke Hancock è stato eletto Most Outstanding Player.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate all'edizione 2013 sono 68, suddivise in quattro gironi. Come previsto dal regolamento della NCAA, accedono automaticamente di diritto al torneo le squadre vincitrici delle singole Conference. I rimanenti posti vengono assegnati secondo il criterio dellat-large bid, ovvero secondo una scelta effettuata da dieci rappresentanti (tra Atletic directors e Commissioner'') delle varie Conference.

 East Region 

 South Region 

 Midwest Region 

 West Region 

 Risultati 
 First Four 
Data: 19 marzo.

Data: 20 marzo.

 Fasi regionali 
 East Regional 

 South Regional 

 Midwest Regional 

 West Regional 

 Final Four 

 Tabellini SemifinaliFinale Formazione vincitrice Allenatore:  Rick PitinoVice-allenatori''': Wyking Jones, Kareem Richardson, Kevin Keatts

Note

Voci correlate 
National Invitation Tournament 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2013
Campionato di pallacanestro NCAA Division I